Nowotrojizke (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Südosten der ukrainischen Oblast Cherson mit 10.600 Einwohnern (2016).

Geographie 
Nowotrojizke liegt 164 km südöstlich der Oblasthauptstadt Cherson und 119 km südwestlich von Melitopol. Der nächstgelegene Bahnhof befindet sich im 30 km entfernten Nowooleksijiwka.

Geschichte 
Die 1816 unter dem Namen Welykyj Sarabulat (ukrainisch ) gegründete Siedlung war zwischen 1923 und Juli 2020 das Zentrum des Rajons Nowotrojizke und hat seit 1958 den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Verwaltungsgliederung 
Am 12. Juni 2020 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Nowotrojizke (/Nowotrojizka selyschtschna hromada), zu dieser zählen auch noch die Siedlung städtischen Typs Sywaske sowie die 42 in der untenstehenden Tabelle angeführten Dörfer, bis dahin bildete sie zusammen mit den Dörfern Blahowischtschenka () und Sachariwka () die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Nowotrojizke (Новотроїцька селищна рада/Nowotrojizka selyschtschna rada) im Zentrum des Rajons Nowotrojizke.

Seit dem 17. Juli 2020 ist sie ein Teil des Rajons Henitschesk.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Nowotrojizke Teil der Gemeinde:

Söhne und Töchter der Ortschaft 
 Mykola Bahrow (1937–2015), Geograph, Universitätsrektor, Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine, Politiker

Bevölkerungsentwicklung 
 
Quelle:

Weblinks 
 Seite des Rajon auf der Webpräsenz der Oblast (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Cherson
Gegründet 1816
Rajon Henitschesk